Xterra steht für: 
 Xterra (Triathlon), ein Cross-Triathlon-Ausdauerwettkampf
 Nissan Xterra, ein Automodell der Marke Nissan